Spirit — розповсюджена, отже, багатозначна назва, що може означати:

Техніка 
 «Спіріт» — марсохід американського космічного агентства NASA;
 B-2 «Spirit» — американський малопомітний стратегічний бомбардувальник, збудований за схемою «літаюче крило».
 Sikorsky S-76 «Spirit» — багатоцільовий вертоліт середнього класу американського виробника Sikorsky.

Музика 
 Spirit — американський гурт, утворений 1967 року у Лос-Анжелесі під назвою Spirit Rebellious;
 «Spirit» — альбом гурту Eluveitie;
 «Spirit» — перший студійний альбом британської співачки Леони Льюїс.
 «Spirit» — студійний альбом гурту Depeche Mode.